Список альбомов № 1 в Канаде 1999 года по версии Billboard включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие 1 место в хит-параде Top Canadian Albums в 1999 году. Хит-парад составляется при помощи системы сбора и анализа данных о продажах альбомов Nielsen Soundscan.

Примечания 

Чарты Billboard 1999 года
Списки альбомов № 1 в Канаде
Канада